(1941-2011) est un artiste et illustrateur américain.
 Maurice Szafran (1954-) est un journaliste et écrivain français.
 Sam Szafran (1934-2019) est un artiste peintre français.